Соревнования по бегу на 800 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1, 2 и 4 сентября.

Россиянки Екатерина Костецкая и Юлия Русанова впоследствии были дисквалифицированы за допинг.

Призёры

Результаты предварительных забегов

Результаты полуфиналов

Финальный забег 

Q — квалифицировалась в следующий круг автоматически, q — квалифицировалась в следующий круг по времени, PB — личный рекорд, SB — лучший результат в сезоне, NR — национальный рекорд, DNF — не финишировала, WL — лучший результат сезона в мире.

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте IAAF 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011
Бег на 800 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике